Keldi est un patronyme porté notamment par:

 Gulnazar Keldi, poète tadjik (1945-2020);
 Mahmoud Keldi, architecte franco-comorien (1971-).